Mužská dvouhra Monte-Carlo Rolex Masters 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do singlové soutěže monackého tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů, z nichž se deset probojovalo z kvalifikace. Dvojnásobným obhájcem titulu byl desetinásobný monacký šampion Rafael Nadal ze Španělska.

Z hráčů první světové desítky vyjma Federera chyběli odpočívající šestý Argentinec Juan Martín del Potro, osmý Kevin Anderson a devátý na žebříčku John Isner, jenž triumfoval na předešlé akci série Miami Masters 2018. Monte-Carlo Masters nevyžadoval povinnou účast hráčů.

Vítězem se stal nejvýše nasazený 31letý Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal japonského tenistu Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Nadal vyhrál jako první tenista v otevřené éře stejný turnaj jedenáctkrát, čímž posunul vlastní rekord a navýšil i rekordní počet antukových titulů na padesát čtyři. Rovněž se třicátou první trofejí ze série Masters osamostatnil na jejím čele. Šňůru neporazitelnosti na antuce navýšil na 36 setů. Nišikori se vracel na okruh po pětiměsíční přestávce zaviněné zraněním zápěstí a ani v Monte-Carlu svůj první titul ze série Masters nezískal. Titul Španělovi zajistil setrvání na čele světové klasifikace. V případě finálové porážky by jej na vrcholu vystřídal Roger Federer, který se rozhodl celou antukovou sezónu vynechat.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal|RD1-score1-1=6|RD1-score1-2=6|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Dominic Thiem
|RD1-score2-1=0
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Grigor Dimitrov|RD1-score3-1=6|RD1-score3-2=77|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=6
|RD1-team4= David Goffin
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=65
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=
|RD1-team5= Richard Gasquet
|RD1-score5-1=6|RD1-score5-2=2
|RD1-score5-3=5
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Alexander Zverev|RD1-score6-1=4
|RD1-score6-2=6|RD1-score6-3=7|RD1-seed7=
|RD1-team7= Kei Nišikori|RD1-score7-1=6|RD1-score7-2=61
|RD1-score7-3=6|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Marin Čilić
|RD1-score8-1=4
|RD1-score8-2=77|RD1-score8-3=3

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Rafael Nadal|RD2-score1-1=6|RD2-score1-2=6|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Grigor Dimitrov
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=1
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=3
|RD2-team3= Alexander Zverev
|RD2-score3-1=6|RD2-score3-2=3
|RD2-score3-3=4
|RD2-seed4=
|RD2-team4= Kei Nišikori|RD2-score4-1=3
|RD2-score4-2=6|RD2-score4-3=6|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Rafael Nadal|RD3-score1-1=6|RD3-score1-2=6|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=
|RD3-team2= Kei Nišikori
|RD3-score2-1=3
|RD3-score2-2=2
|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastní poražení 
  Florian Mayer  Mirza Bašić  Guillermo García-López'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018